Готтард (базисний тунель)
 Готтард (автомобільний тунель)
 Готтард (залізничний тунель, 1882)
 Готтард (перевал)
 Готтардбан
 Готтард (шар'яж)
 Готтард (гірський масив)
 Готтард Гільдесгаймський
 Gotthard
 Готтардо (потяг)
 Готтард Хейнріці